Lake Shore ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lake Shore (Florida)
 Lake Shore (Kansas)
 Lake Shore (Maryland)
 Lake Shore (Minnesota)
 Lake Shore (Texas)
 Lake Shore (Utah)
 Lake Shore (Washington)

Siehe auch:
 Shore Lake